Leotiomycetes är en klass av svampar. Leotiomycetes ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Leotiomycetes